

Miejscowości w Polsce 
 Wg TGERYT jest ich 3
 Czerniec – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Lubin
 Czerniec – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Czerniec – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Trąbki Wielkie

Inne 
 Czerniec – rodzaj roślin z rodziny jaskrowatych
 Czerniec – szczyt w Górach Bystrzyckich
 Czerniec – dopływ Cichej Wody
 Czerniec – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, koło osady Potajny
 Czerniec – poemat rosyjskiego poety Iwana Kozłowa
 Stanisław Czerniec – polski duchowny katolicki, kanonik kapituły brzozowskiej